Staroźreby est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Staroźreby, dans le powiat de Płock
 du village de Staroźreby, village de cette gmina